Кайгоро́дово — село в Сосновском районе Челябинской области, входит в состав Алишевского муниципального образования. Находится на правом берегу реки Миасс в 20 км западнее Челябинска. Названо по фамилии первопоселенца.

Старинное поселение, известно до 1763 года. В XIX веке — казачий посёлок. В начале XIX века Кайгородово насчитывало 18 дворов со 112 жителями; в 1866-м — 82 двора, 549 жителей; в 1900-м — 538 жителей; действовали школа, водяная мельница; в 1916-м — 820 жителей, посёлок Челябинского станичного юрта; в 1926-м — 173 двора, 783 жителей. В послевоенный период — место расположения отделения совхоза «Трубный», а затем Челябинского опытно-производственного хозяйства. К концу XX века население Кайгородово уменьшилось: до 417 жителей в 1970 году и до 265 — в 1983. В начале XXI века население растёт: в 1997 году в селе проживало 300 человек, в настоящее время население составляет 345 человек

В Кайгородово нет отделения связи и почтовые отправления до села доходят с задержкой, достигающей месяца.

Транспорт 

Через село проходит автомобильная дорога «Обход города Челябинска». Ближайшая железнодорожная станция — Полетаево — расположена в 10 км южнее Кайгородово.

В июне 2014 года интернет облетел снимок, где солист группы Placebo Брайан Молко фотографирует окрестности Кайгородово.

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)